

Беджер — місто, штат Айова
 Беджер — місто, штат Міннесота
 Беджер — місто, штат Південна Дакота
 Беджер — переписна місцевість, штат Аляска